Чемпионат Дании по шахматам 1938 проходил в Ольборге.

Таблица

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1938

Чемпионаты Дании по шахматам
1938 год в шахматах